Фридрих Август Карус (; 1770, Бауцен — 1807, Лейпциг) — немецкий философ и психолог.

Старался соединить воззрения Иммануила Канта и Фридриха Генриха Якоби. Посмертное семитомное собрание сочинений Каруса «Nachgelassene Werke» (1808-1810) содержит много ценного, в особенности по психологии и истории философии.

Его сын Эрнст Август Карус посвятил свою жизнь медицине.

Примечания

Источники 
 

Философы Германии
Психологи Германии
Психологи по алфавиту